Golovatchosoma bacillichaetum — вид двупарноногих многоножек рода Golovatchosoma из семейства Anthroleucosomatidae (Chordeumatida, Diplopoda).

Распространение 
Армения (Капанский район, Шикахохский заповедник), дубово-грабовые леса.

Описание 
Мелкие двупарноногие многоножки, светло-жёлтые, длина самок 7 — 8,5 мм, самцов 7 — 8 мм (у более крупного близкого вида  оба пола имеют длину от 12 до 14 мм). На голове от 4 до 7 оцеллий. Усики 1,2 мм. Тело состоит из 30 сегментов, пигментированное. Ноги с 3 по 7 пару у самцов увеличенные.

Систематика 
Типовой вид для рода Golovatchosoma, названного в честь российского зоолога Сергея Головача (лаборатория почвенной зоологии и общей энтомологии, Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, Москва, Россия), крупного специалиста по двупарноногим многоножкам, описавшего более 300 новых видов. Более крупный близкий вид  отличается размерами (длина от 12 до 14 мм) и длинными трихоидными щетинками.

Примечания

Литература 
 Shelley, R. M. 2003: A revised, annotated, family-level classification of the Diplopoda. — Arthropoda selecta, 11(3): 187—207.

Ссылки 
 Anthroleucosomatidae — Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist. 24 september 2012 (Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.,  2011). 
Двупарноногие
Многоножки Евразии
Животные, описанные в 2016 году
Эндемики Армении